Аябэ — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аябэ, Кицудзю (1894—1980) — генерал-лейтенант императорской армии Японии.
 Аябэ, Такэаки (род. 1980) — бывший японский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 Аябе — город в Японии, находящийся в префектуре Киото.